Recondita armonia es la primera romanza de la ópera Tosca, de Giacomo Puccini. Es cantada por el pintor Mario Cavaradossi cuando compara una foto de su amada, Floria Tosca, con el cuadro de una María Magdalena que estaba acabando de pintar.

Letra original 
Esta romanza, una de las más conocidas y requeridas de Puccini con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa sobre la pieza dramática original de Victorien Sardou, la canta en la tercera escena del primer acto el protagonista masculino de la ópera, el caballero Mario Cavaradossi (Tenor), en su lugar actual de trabajo, la basílica romana de Sant'Andrea della Valle, junto a la capilla Attavanti. Se encuentra respaldado por el Sacristán (Bajo), quien desliza mordaces comentarios entre frase y frase del enamorado.

Referencias

Enlaces externos 

  Interpretada por el tenor Plácido Domingo.

Arias de Giacomo Puccini
Arias en italiano